Рыза Каялп (, род. 10 октября 1989 года) — турецкий борец греко-римского стиля, трёхкратный призёр Олимпийских игр (2012, 2016 и 2020), пятикратный чемпион мира (2011, 2015, 2017, 2019, 2022) и 11-кратный чемпион Европы (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022)

Биография 
Рыза Каяалп родился в 1989 году в Йозгате. В 2008 году стал чемпионом мира среди юниоров. В 2009 году он вновь стал чемпионом мира среди юниоров, выиграл золотую медаль Универсиады, а на чемпионате мира среди взрослых завоевал бронзовую медаль. В 2010 году Рыза Каяалп стал чемпионом Европы, выиграл серебряную медаль кубка мира, но на чемпионате мира опять был лишь бронзовым призёром. В 2011 году он, наконец, получил звание чемпиона мира среди взрослых, а также выиграл кубок мира, но при этом на чемпионате Европы стал лишь вторым. В 2012 году Рыза Каяалп вернул себе звание чемпиона Европы и завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.
На предолимпийском чемпионате планеты в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 130 кг, Рыза завоевал золотую медаль, став чемпионом, и получил олимпийскую лицензию для своего национального Олимпийского комитета.

Ссылки 
 
 

Борцы Турции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Чемпионы Европейских игр по борьбе
Борцы по алфавиту